Die I liga (Schach) 2000 war die 29. Austragung der I liga und die 56. Polnische Mannschaftsmeisterschaft im Schach. Polnischer Mannschaftsmeister wurde überlegen der Titelverteidiger KS Polonia Plus GSM Warszawa. Aus der II liga waren im Vorjahr PTSz Płock, AZS UMCS Lublin, KSz Odrodzenie Kożuchów und LZS Rolnik Różan aufgestiegen. Płock und Lublin erreichten den Klassenerhalt, während Kożuchów und Różan zusammen mit MOK Chrobry Głogów direkt wieder abstieg. Rein sportlich wäre außerdem KSz Juvena Hańcza Suwałki abgestiegen, da allerdings mit Hetman Wrocław und MOSiR-Budosak Zabrze zwei Mannschaften zurückzogen und nur ein Platz durch einen Nachrücker aus der II liga besetzt werden konnte, blieb Suwałki als bester Absteiger in der I liga.
Zum letzten Mal wurde der Wettbewerb mit zwölf Mannschaften ausgetragen, seit 2001 beträgt die Ligastärke zehn Mannschaften.

Zu den Mannschaftskadern siehe Mannschaftskader der I liga (Schach) 2000.

Modus 

Die zwölf Mannschaften spielten ein einfaches Rundenturnier an sechs Brettern, dabei musste am sechsten Brett eine Frau aufgestellt werden. Die vier Letztplatzierten stiegen in die II liga ab und wurden durch die Sieger der beiden Staffeln der II liga ersetzt. Über die Platzierung entschied zunächst die Anzahl der Brettpunkte (ein Punkt für einen Sieg, ein halber Punkt für ein Remis, kein Punkt für eine Niederlage), danach die Anzahl der Mannschaftspunkte (zwei Punkte für einen Sieg, ein Punkt für ein Unentschieden, kein Punkt für eine Niederlage).

Termin und Spielort 

Das Turnier wurde vom 2. bis 13. September in Zakopane gespielt.

Abschlusstabelle

Entscheidungen

Kreuztabelle

Die Meistermannschaft

Einzelnachweise

Weblinks 
 Übersicht bei olimpbase.org (englisch)

Sportveranstaltung in Polen
I liga (Schach)
Schachveranstaltung 2000